Solist steht für:
 Solist, allein auftretende Person in der darstellenden Kunst
 Solist, allein stehendes Gebäude, siehe Solitär (Architektur)
 Solist (Kartoffel), extrem frühe Kartoffelsorte der Norika

Der Solist steht für:
 Der Solist, britisch-französisch-US-amerikanisches Filmdrama (2009)
 Der Solist – Kein Weg zurück, deutscher Kriminalfilm (1999)

Siehe auch:
 Solo
 Sologesang